Köhl oder Koehl ist ein deutscher Familienname.

Namensträger 
 Alexander Köhl (* 1965), deutscher Schriftsteller und Biograf
 Bernhard Köhl (1624–1700), Amtsbürgermeister von Chur und Präsident des Gotteshausbundes
 Dan Koehl (* 1959), schwedischer Tierpfleger, Elefantentrainer, Stallmeister, Programmierer
 Franz Köhl (1886–1976), Hauptmann in der deutschen Kolonie Südwestafrika

 Hermann Köhl (1888–1938), deutscher Flugpionier und der erste Überquerer des Atlantiks in Ost-West-Richtung
 Karl Köhl (1846–1926), deutscher Seifenfabrikant, Mitglied des Deutschen Reichstags
 Karl Koehl (1847–1929), deutscher Arzt und Prähistoriker
 Lydia Köhl, deutsche Fußballtorhüterin
 Marius Köhl (* 2001), deutscher Fußballspieler

 Minna Schumacher-Köhl (1883–1970), deutsche Oberlehrerin, Politikerin (Zentrum), Publizistin sowie Funktionärin verschiedener katholischer Frauenverbände

 Sebastian von Köhl (1793–1857), Schweizer Oberst a. D., Oberzunftmeister, Ratsherr, Stadtvogt und Gerichtsherr oder Richter von Chur
 Siegfried Köhl (1930–2010), deutscher Architekt
 Steffen Köhl (* 1962), deutscher Automobildesigner
 Werner Schmidt-Koehl (* 1939), deutscher Lehrer und Lepidopterologe
 Wilhelm Köhl (1859–1942), deutscher Generalleutnant, 1916/18 Gouverneur von Namur
 Wolfgang Schmidt-Koehl (1924–2006), deutscher Bergwerksdirektor

Siehe auch 
 Köhl (Bockhorn), Ortsteil der Gemeinde Bockhorn, Landkreis Erding, Bayern
 Kohl (Begriffsklärung)
 Koel

Familienname
Deutscher Personenname